John McClelland ist der Name folgender Personen:

* John McClelland (Mediziner) (1805–1871), britischer Mediziner und Zoologe
 John McClelland (Fußballspieler, 1935) (* 1935), englischer Fußballspieler
 John McClelland (Kulturhistoriker) (* 1940), kanadischer Professor für Renaissance Studien, Französische und Vergleichende Literaturwissenschaft und Sportgeschichte
 John McClelland (Fußballspieler, 1955) (* 1955), nordirischer Fußballspieler und -trainer
 John McClelland (Unternehmer), schottischer Unternehmer und Fußballfunktionär